Jako laváž se v lékařství označuje procedura oplachování, vyplachování či proplachování s léčebným nebo diagnostickým cílem.

Mezi specifické druhy laváže patří například:
 antiseptická laváž - oplach/výplach/průplach s použitím antiseptické kapaliny
 bronchoalveolární laváž - výplach průdušek a plicních sklípků
 žaludeční laváž - výplach žaludku
 peritoneální laváž - výplach dutiny břišní skrze pobřišnici
 artroskopická laváž - výplach kloubního pouzdra pod artroskopickou kontrolou
 duktální laváž - výplach mléčné žlázy
 ušní laváž - výplach zvukovodu
 pulsní laváž - provádí se za pomoci tlakových pulsů generovaných elektrickým přístrojem a používá se například pro čištění chronických ran

Etymologie 
Do českého lékařského názvosloví bylo přejato francouzské slovo lavage, přičemž se používá původní výslovnost (avšak naturalizovaná) a český fonetický přepis „laváž“. Původ slova je ve francouzském slovesu laver, „mýt“, které zase vzniklo z latinského slovesa lavāre.

Reference 

Lékařská terminologie
Lékařská diagnostika
Léčba